Black Sticks es el apodo con el que se conoce a las selecciones nacionales neozelandesas de hockey sobre césped. Puede hacer referencia a:

Selección femenina de hockey sobre césped de Nueva Zelanda, también conocida como Black Sticks Women.
Selección masculina de hockey sobre césped de Nueva Zelanda, también conocida como Black Sticks Men.